«Призрак дома на холме» () — готический хоррор-роман 1959 года американской писательницы Шерли Джексон. Стал финалистом Национальной книжной премии и считается одной из лучших историй с привидениями, опубликованных в XX веке. Чтобы пробудить эмоции у читателя, роман больше полагается на саспенс, чем на ужас, используя сложную связь между таинственными событиями в доме и психикой персонажей.

Создание 

Во время работы над романом, Джексон нарисовала план обоих этажей Хилл-хауса и экстерьер дома.

Сюжет 
Особняк Хилл-хаус (), построенный покойным Хью Крейном (), находится между несколькими холмами. События романа вращаются вокруг четырёх персонажей: доктора Джона Монтегю (), исследователя сверхъестественного, Элинор Венс (), застенчивой молодой женщины, которая долгое время заботилась о своей больной матери, Теодоры (), яркой и богемной девушки, и Люка Сандерсона (), молодого наследника Хилл-хауса.

Доктор Монтегю надеется найти доказательства существования сверхъестественного, поэтому он арендует дом на лето и приглашает нескольких гостей, которых выбрал из-за их предыдущего опыта столкновения с паранормальными явлениями. Из них приглашение принимают только Элинор и Теодора. Элинор едет в дом, где будет жить в уединении с Монтегю, Люком и Теодорой.

За особняком присматривают мистер и миссис Дадли (), которые отказываются оставаться возле дома после заката. Грубоватая и сконцентрированная на уходе за домом миссис Дадли добавляет немного комизма ситуации. У четырёх временных жителей дома начинают развиваться дружеские отношения. Доктор Монтегю рассказывает остальным историю дома, которая включает в себя самоубийство и другие насильственные смерти.

Вокруг всех четырёх персонажей начинают происходить необычные вещи, среди которых странные звуки, призраки, которые бродят по ночам, надписи на стенах и другие необъяснимые события. Элинор начинает испытывать явления, которые не замечают остальные. В то же время, она начинает терять связь с реальностью, и в романе намекается, что, по крайней мере, некоторые из этих явлений происходят только в воображении Элинор. Другим объяснением этого может быть то, что она владеет подсознательными телекинетическими способностями, которые и являются источником тех паранормальных событий, которые видят жители дома (что может свидетельствовать о том, что, возможно, в доме нет никакого призрака). На этот вариант намекает инцидент с полтергейстом, произошедший с Элинор в детстве.

Позже в дом приезжает властная и высокомерная миссис Монтегю с директором школы для мальчиков Артуром Паркером (), чтобы помочь в исследовании феномена дома. Они тоже интересуются сверхъестественным и проводят спиритические сеансы, но, в отличие от четырёх главных персонажей, с ними не происходит ничего мистического, хотя один из духов, с которым якобы общается миссис Монтегю, пытается передать послание Элинор.

Многие паранормальные явления, происходящие в романе, имеют размытое описание или частично скрыты от персонажей. Например, Элинор и Теодора находятся в комнате, когда что-то с той стороны пытается вломиться к ним, или Элинор понимает, что рука, которую она держала в темноте, — это не рука Теодоры, как она думала. Один раз, когда Элинор и Теодора ночью находятся на улице, они видят семейный пикник, который как будто происходит днём. Теодора кричит от страха и говорит Элинор бежать и не оглядываться, но в книге так и не объясняется, что увидела Теодора.

В конце книги персонажи понимают, что Элинор становится одержима домом. Чтобы защитить её, доктор Монтегю и Люк говорят ей, что она должна покинуть Хилл-хаус. Но Элинор считает, что особняк — это её дом, и сопротивляется. Мужчины заставляют её сесть в машину, девушка прощается с ними и начинает уезжать. Но до того, как она покидает территорию Хилл-хауса, она намеренно направляет машину в большой дуб и, скорее всего, умирает. Из последнего абзаца читатель так и не узнаёт, была ли Элинор женщиной с психическими проблемами, совершившей самоубийство, или её смерть стала результатом сверхъестественных явлений.

Критика 
Стивен Кинг в своей нехудожественной книге «Пляска смерти» о жанре ужасов, включил роман «Призрак дома на холме» в список лучших хоррор-романов XX века и написал на него рецензию. Согласно газете «The Wall Street Journal» книгу «». Деймон Найт в свой колонке в журнале «Fantasy & Science Fiction» назвал роман среди 10 лучших жанровых книг 1959 года.

Софи Миссинг () в положительном отзыве на книгу для газеты «The Guardian» написала: «».

В 2018 году двое из тринадцати писателей, среди которых газета «The New York Times» провела опрос, назвали роман самой страшной книгой, которую они когда-либо читали.

Адаптации 
Роман был дважды экранизирован в формате фильма — в 1963 и 1999 году, оба раза под названием «Призрак дома на холме» (). Экранизация 1963 года — относительно близка к событиям книги и получила признание критиков. Фильм 1999 года довольно сильно отличается от романа и получил отрицательные отзывы критиков. В нём призрак терроризирует главных героев, двое из которых умирают от однозначно сверхъестественных причин. Пародия на эту экранизацию была включена в фильм «Очень страшное кино 2» (2001).

В 1964 году Ф. Эндрю Лесли () адаптировал книгу для сцены. 
В 2015 году  подготовил новый спектакль для театра .

В 2017 году было объявлено, что Майк Флэнаган создаст сериал по мотивам романа для платформы Netflix; экранизация вышла 12 октября 2018 года под названием «Призраки дома на холме» ().

Русский перевод 
Издание романа на русском языке было опубликовано в 2011 году в переводе Е. Доброхотовой-Майковой, издательство «Эксмо».

Литература 
 1984, The Haunting of Hill House, Penguin,

Примечания

Ссылки 
 «Призрак дома на холме» в архиве  
 Статья «Shirley Jackson: 'Delight in What I Fear'» Полы Гуран 
 Статья «Shirley Jackson & The Haunting of Hill House» Полы Гуран 
  
  

Романы ужасов
Романы 1959 года
Романы США
Шерли Джексон
Готические романы
Привидения в искусстве
Литературные фантастические произведения США
Книги издательства «Viking Press»